Псусеннес:

 Псусеннес I — третий ливийский фараон XXI династии Древнего Египта, правивший около 1039—993 до н. э.
 Псусеннес II — последний фараон XXI династии Древнего Египта.
 Псусеннес III — верховный жрец Амона в Фивах в Древнем Египте в 976—943 годах до н.э.